Do soutěže mužské čtyřhry na tenisovém turnaji Open de Moselle 2015 nastoupilo šestnáct dvojic. Obhájcem titulu byl polský pár Mariusz Fyrstenberg a Marcin Matkowski, jehož členové se turnaje nezúčastnili.

Vítězem čtyřhry se stal druhý nasazený pár složený z Poláka Łukasze Kubota a Francouze Édouarda Rogera-Vasselina, který ve finále zdolal nejvýše nasazený francouzský pár Pierre-Hugues Herbert a Nicolas Mahut po vyrovnaném průběhu setů 2–6 a 6–3, až v superitebreaku poměrem míčů [10–7]. Oba šampioni tak získali premiérový společný titul z deblu, jenž pro Kubota představoval dvanácté turnajové vítězství ze čtyřhry na okruhu ATP Tour a pro Vasselina jedenáctou takovou deblovou trofej.

Oba šampioni si do žebříčku ATP připsali 250 bodů.

Nasazení párů 
  Pierre-Hugues Herbert /  Nicolas Mahut (finále)
  '''Łukasz Kubot /  Édouard Roger-Vasselin (vítězové)
  Raven Klaasen /  Rajeev Ram (semifinále)
  Eric Butorac /  Scott Lipsky ''(semifinále)

Pavouk

Odkazy

Reference

Externí odkazy 
 

Moselle Open
Tenis ve Francii v roce 2015
ATP World Tour 2015